Yan Hui – uczeń Konfucjusza
 Yan Hui – XIII-wieczny malarz chiński